Bernina bezeichnet:

 Bezirk Bernina, eine Verwaltungseinheit in der Schweiz
 Bernina-Alpen, eine Gebirgsgruppe der Alpen
 Berninagruppe, eine Berggruppe der Ostalpen zwischen dem Engadin und dem Veltlin
 Piz Bernina, 4'049 m, höchster Berg der Ostalpen
 Berninapass, der das Engadin (Schweiz) mit dem Puschlav (Schweiz) und dem Veltlin (Italien) verbindet
 Berninabach, ein Wildbach im Kanton Graubünden
 Val Bernina, das höchstgelegene Seitental des Engadin
 Berninabahn, eine bekannte Schmalspurbahn (Spurweite 1'000 mm) zwischen St. Moritz und Tirano
 Bernina Express, einen Tourismuszug der Rhätischen Bahn über den Bernina-Pass
 Ospizio Bernina, 2'253 m, der höchstgelegene Haltepunkt der Rhätischen Bahn
 Bernina Nähmaschinenfabrik, einen Schweizer Hersteller von Nähmaschinen